La formula molecolare C4H4O4 può indicare:
 Acido fumarico
 Acido maleico

Formule molecolari